Ле-Периго́р-вер-нонтронне́ () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округа Нонтрон.

Код INSEE кантона — 2413. Всего в кантон входит 28 коммун, центральный офис расположен в Нонтроне.

Кантон был образован в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2016 год составляло 15 319 человека.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Ле-Перигор-вер-нонтронне на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь